Hrabal je příjmení, které nosilo více lidí:

 Bohumil Hrabal (1914–1997) – český spisovatel
 Jaroslav Hrabal (* 1974) – slovenský fotbalista
 Josef Hrabal (rozcestník) – více osob
 Ladislav Hrabal (1938–2021) – pražský komunální politik, starosta Prahy-Klánovic
 Milan Hrabal (* 1954) – český spisovatel
 Ondřej Hrabal (* 1995) – český slamer a básník
 Václav Hrabal (1920–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS, ministr spravedlnosti vlády České socialistické republiky

Jiné významy
 Hrabal (planetka) – planetka s pořadovým číslem 4112 pojmenovaná po spisovateli Bohumilu Hrabalovi

Externí odkazy